Die Türkiye 2. Futbol Ligi A Kategorisi 2002/03 war die 40. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am  24. August 2002 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 25. Mai 2003 mit dem 34. und letzten Spieltag abgeschlossen.

In der Saison 2002/03 wurde wie in der Vorsaison als eingleisige Liga ausgelegt. Im Gegensatz zur Vorsaison wurde die Mannschaftszahl von 20 auf 18 reduziert. Die Mannschaften auf den ersten drei Tabellenplätzen stiegen zum Saisonende direkt in die höhere 1. Lig auf und die Mannschaften auf den drei letzten Tabellenplätzen in die niedere 2. Lig B Kategorisi ab.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbliebenen 12 Mannschaften drei Absteiger aus der 1. Lig Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Yimpaş Yozgatspor und die zwei Aufsteiger Vestel Manisaspor, Mersin İdman Yurdu, Adana Demirspor aus der drittklassigen Türkiye 2. Futbol Ligi B Kategorisi hinzugekommen.

Die Saison beendete Konyaspor als Meister und stieg damit nach zehnjähriger Abstinenz wieder in die höchste türkische Spielklasse auf. Die Tabellenplätze zwei und drei belegten Çaykur Rizespor und Akçaabat Sebatspor und stiegen ebenfalls direkt in die 1. Lig auf. Während Manisaspor den direkten Wiederaufstieg schaffte, nahm Akçaabat Sebatspor ebenfalls das erste Mal in der Vereinshistorie an der höchsten Spielklasse teil. Als Absteiger standen zum Saisonende Erzurumspor, Gümüşhane Doğanspor und Şekerspor fest.

Torschützenkönig der Liga wurde mit 24 Toren Yunus Altun vom westtürkischen Vertreter Çaykur Rizespor.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 1. Lig auf tff.org (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der Bank Asya 1. Lig Saison 2002/03 auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 2002/03 auf angelfire.com (englisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 2002/03 auf mackolik.com (türkisch)

2002/03
Fußballsaison 2002/03